Наталья Ивановна Кузьмина (род. 27 октября 1953, Жуковский) — советский и российский тренер по художественной гимнастике, судья, спортивный функционер. Заслуженный тренер СССР.

Карьера 
На тренерской работе с 1974 года. Занимала пост главного тренера сборной СССР/СНГ с 1985 по 1992 год. Среди воспитанниц Кузьминой — Марина Лобач, Александра Тимошенко, Марина Белоглазова, Оксана Скалдина и Оксана Костина. С 1992 года живёт и работает в Японии. С 2013 года по 2021 год Наталья Кузьмина возглавляла Технический комитет по художественной гимнастике в Международной федерации гимнастики.

Награждена орденом Почёта.

Примечания

Ссылки 
 Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
 Officials in Rhythmic Gymnastics Judging Scandal Are Said to be Exonerated
 Глава техкома ФИЖ Наталья Кузьмина: Меня обвиняли в страшных преступлениях

Спортивные функционеры России
Кавалеры ордена Почёта
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры  СССР
Кандидаты педагогических наук
Тренеры СССР по художественной гимнастике
Тренеры России по художественной гимнастике